Tapp kan avse

 Tapp – en benämning på bensinstation
 Tapp (biologi) – den ena av de två typerna av synceller i näthinnan hos ryggradsdjur
 Tapp (mekanik) – utstickande cylinder som används som monterings- eller tiltpunkt
 Tapp (varumärke) – en varumärke för petroleum, som såldes vid ICA-affärer i Sverige 
 Tappfog – en metod för sammanfogning
 Tappar – ett språkljud, se flapp
 Istapp – bildas exempelvis när snön på tak smälter vid minusgrader